liliowce (Liliales) – rząd roślin jednoliściennych
 liliowiec (Hemerocallis) – rodzaj roślin jednoliściennych
 liliowce (Crinoidea) – zwierzęta morskie zaliczane do szkarłupni